Войковское сельское поселение — муниципальное образование в Тарасовском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Можаевка.

Административное устройство 
В состав Войковского сельского поселения входят:
 хутор Можаевка;
 посёлок Войково;
 посёлок Деркул;
 хутор Елань;
 хутор Маноцкий;
 хутор Прогной;
 хутор Ушаковка.

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Литература 
 Ревин И. А. Из истории поселений Тарасовского района: Войковское сельское поселение // Донской временник: краеведческий альманах / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 1993—2015.

Примечания 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Тарасовского района
Приграничные с Украиной районы Российской Федерации
Объекты, названные в честь Петра Войкова